

Militaria 
 M48 Patton – amerykański czołg
 M48 AVLB – amerykański czołg mostowy

Astronomia 
 Messier 48 – gromada otwarta w gwiazdozbiorze Hydry

Transport 
 Autostrada M48 (Wielka Brytania) – autostrada w pobliżu ujścia rzeki Severn w Wielkiej Brytanii